East Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 East Hall (Florida), NRHP-Nr. 95000924
 East Hall (Michigan), NRHP-Nr. 78001501
 East Hall (West Virginia), NRHP-Nr. 88001585